South Union Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 South Union Street Historic District (Concord, North Carolina), NRHP-ID 86000736
 South Union Street Historic District (Burlington, Vermont), NRHP-ID 88001946